Енгибаря́н () — армянская фамилия.

 Енгибарян, Амик Аветович (1901—1948) — советский авиаконструктор, специалист по электрооборудованию.
 Енгибарян, Владимир Николаевич (1932—2013) — советский боксёр.
 Енгибарян, Гурген Вазгенович (род. 1964) — советский и армянский футболист.
 Енгибарян, Ерванд Жакович (1983—2013) — армянский актёр и режиссёр.

Енгибаров 
 Енгибаров, Енгибар (род. 1971) — болгарский футболист.
 Енгибаров, Леонид Георгиевич (1935—1972) — клоун-мим, писатель.